Teton County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Teton County (Idaho) – okres státu Idaho
 Teton County (Montana) – okres státu Montana
 Teton County (Wyoming) – okres státu Wyoming